Бе́реснева — женская форма фамилии .
 Береснева, Елена Петровна (род. 1962) — белорусская журналистка, политический и общественный деятель.
 Береснева, Лидия Васильевна (1928—2019) — советский передовик промышленного производства, Герой Социалистического Труда.
 Береснева, Наталья Ириковна (род. 1971) — филолог, философ.
 Береснева, Ольга Александровна (род. 1985) — украинская и израильская пловчиха.
 Береснева, Радмила Сергеевна (род. 1983) — казахстанская волейболистка.